Saint-Doulchard  es una población y comuna francesa, situada en la región de  Centro, departamento de Cher, en el distrito de Bourges. Es el chef-lieu del cantón de su nombre.

Demografía

Referencias

Enlaces externos
 INSEE

Saint Doulchard